Fraigneau peut désigner :

Patronyme 
 André Fraigneau,  écrivain et éditeur français ;
 Amédée Fraigneau, homme de lettres français.

Toponyme 
 Saint-Martin-de-Fraigneau,  commune française située dans le département de la Vendée.